Schizocardium är ett släkte av svalgsträngsdjur. Schizocardium ingår i familjen Spengelidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ollonmaskar
Schizocardium